Lucilio  – nome proprio di persona italiano maschile

Personalità 
Gaio Lucilio  – poeta latino noto anche come Lucilio
Lucillio  – poeta latino
Lucilio Iuniore  – destinatario delle Epistulae morales ad Lucilium di Seneca

Pagine correlate
Lucilia